«Джафар Джаббарлы» () — станция  второй (Зелёной) линии Бакинского метрополитена, расположенная на автономном участке  от станции «Шах Исмаил Хатаи» и до самой Джафар Джаббарлы, состоящем из двух этих станций. Станция названа в честь азербайджанского писателя Джафара Джаббарлы. Со станции «Джаффар Джаббарлы» осуществляется пересадка на станцию «28 мая».

Характеристика 
27 октября 1993 году открыта западная половина станции и по второму пути перегона «Джафар Джаббарлы» — «Шах Исмаил Хатаи» был запущен поезд-челнок. В конце 2008 года была открыта восточная половина станции и по первому пути был запущен второй поезд-челнок, который на станции «Шах Исмаил Хатаи» использует только второй путь.

Станция имеет прямой подземный переход к станции «28 Мая», недалеко от которой она расположена. Также имеет собственный вход, связанный с множеством подземных коридоров и переходов.

В будущем планируется соединить напрямую станции «Джафар Джаббарлы» и «Низами Гянджеви».

Ссылки 
 Станция на сайте «Мир метро»

Станции Бакинского метрополитена